

Austria 
Historisches Museum di Vienna

Germania 
Deutsches Historisches Museum di Berlino
Historisches Museum di Aurich
Historisches Museum di Bamberg
Historisches Museum der Stadt Bielefeld
Historisches Museum di Brema, Vorläufer des heutigen Focke-Museums
Historisches Museum di Bremerhaven
 Historisches Museum di Dresda, vedi Rüstkammer
Historisches Museum di Francoforte
Historisches Museum di Hanau
Historisches Museum di Hannover
Historisches Museum di Hohen Ufer (Hannover)
Historisches Museum di Pfalz
Historisches Museum di Regensburg

Svizzera 
Historisches Museum di Basilea 
Historisches Museum di Berna
Historisches Museum di Herisau
Historisches Museum di Lucerna